Серия А чемпионата Италии по баскетболу 1948/1949 стала 27-м розыгрышем в истории.

Результаты 
Турнир проводился в два круга. За победу начислялось два очка, за поражение — нуль, допускались ничейные результаты, за которые обе команды получали по одному очку. Согласно регламенту, две последние по итогам чемпионата команды в дополнительном матче разыгрывали между собой право остаться в Серии A. Проигравшая команда выбывала в низший дивизион.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на официальном сайте лиги legabasket.it

Чемпионат Италии по баскетболу по сезонам
1948 год в баскетболе
1949 год в баскетболе